Duchowo – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz.
 Duchowo – dawna wieś włączona do Polic (województwo zachodniopomorskie)